Алекса́ндр Бе́лый:
 Белый, Александр Андреевич (1940—2019) — российский литературовед.
 Белый, Александр Владимирович (род. 1981) — украинский футболист.
 Белый, Александр Моисеевич (1905—1981) — основатель Ильичёвского музея художественных искусств.
 Белый, Александр Пантелеймонович — георгиевский кавалер
 Белый, Александр Юрьевич (род. 1966) — российский актёр, известный работами над дублированием фильмов.